Аль-Фуджайра () — эмиратский футбольный клуб из Эль-Фуджайры, в настоящее время выступающий в Лиге Арабского залива, первой по уровню в системе футбольных лиг ОАЭ. Домашние матчи команда проводит на стадионе Фуджайра Клуб, вмещающем 10 645 зрителей.
 
«Аль-Фуджайра» была основана в 1968 году. Она трижды становилась победителем эмиратского Первого дивизиона: в 1986, 1990 и 2006 годах. В сезоне 2017/18 пост главного тренера «Аль-Фуджайры» занимал Диего Марадона. Под его руководством команда заняла третье место, не потерпев ни одного поражения и выйдя в Лигу Арабского залива.

История выступлений

Текущий состав 
На сезон 2019/2020

 Игроки в аренде

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба «Аль-Фуджайра»  
 Профиль клуба на soccerway.com 

Футбольные клубы, основанные в 1968 году
Фуджайра